Брі́ттон або Бри́ттон () — прізвище, особове ім'я або топонім.

Персоналії 
 Бріттон (прізвище)

Топоніми

Бриттон — місто, штат Південна Дакота
 Бриттон — селище, штат Мічиган